Перша ліга Союзної Республіки Югославія 2001—2002 років — 10-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Союзної Республіки Югославія. Титул здобув Партизан.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Црвена Звезда взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубка Югославії з футболу 2001—2002.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Сербії та Чорногорії на soccerway 
 Чемпіонат Сербії та Чорногорії на rsssf 

2001—2002
Югославія
Югославія
2001 у югославському спорті
2002 у югославському спорті